Альвеста (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Альвеста — місто у Швеції, у лені Вестманланд.